Pathanamthitta (district), een district van de Indiase staat Kerala
 Pathanamthitta (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Pathanamthitta